praca – wielkość fizyczna
 praca – rodzaj działalności człowieka, w ekonomii jeden z czynników produkcji
 praca – stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem regulowany Kodeksem pracy
 SS „Praca” – polski zbiornikowiec
 Praca – film z 1915 roku
 Praca – tygodnik ukazujący się w latach 1896-1926

Miejscowości w Polsce
 Praca – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Praca – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska